Шамахи () — азербайджанський футбольний клуб. Виступає у Прем'єр-лізі Азербайджану.

Назви клубу 
 1997—2004: «Хазар Університеті» Баку
 2004—2017: «Інтер» (Баку)
 2017—2022: «Кешла» (Баку)
 2022—: «Шамахи» (Шамахи)

Тренери 
 Юрій Максимов

Логотипи 

6 квітня 2022 року футбольний клуб «Кешла» перейменували на «Шамахи».

Досягнення 
 Чемпіонат Азербайджану:
 Чемпіон: 2007/08, 2009/10
 Срібний призер: 2008/09, 2013/14, 2014/15
Бронзовий призер: 2011/12, 2012/13
 Кубка Азербайджану: 
Кубок: 2017/18, 2020/21
Фіналіст: 2004/05, 2007/08, 2008/09, 2010/11

Виступи в єврокубках

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Футбольні клуби Баку
Футбольні клуби, засновані 1997
Шамахи